Winterstein steht für:
 Winterstein (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Winterstein-Fraktur, Fraktur am ersten Mittelhandknochen

Winterstein ist Name folgender 

Orte:
 Winterstein (Waltershausen), Ortsteil der Stadt Waltershausen im Landkreis Gotha, Thüringen
 Winterstein (Simmelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Simmelsdorf im Landkreis Nürnberger Land, Bayern

geografischer Objekte:
 Winterstein-Taunuskamm (bis 518 m), Teil des Taunushauptkamms im Wetteraukreis und Hochtaunuskreis, Hessen
 Winterstein (Taunus) (482,3 m), Sporn des Steinkopfs im Taunus bei Ober-Mörlen, Wetteraukreis, Hessen
 Winterstein (Hainich) (468,3 m), im Hainich bei Hallungen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Winterstein (Sächsische Schweiz) (390,0 m), Felsmassiv im Elbsandsteingebirge nahe Schmilka, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Bauten:
 Wintersteinturm, Aussichtsturm auf dem Winterstein (Taunus) bei Ober-Mörlen, Wetteraukreis, Hessen

Siehe auch:
 Windstein
 Winderstein
 Wintersteiger
 Wintersteiner